Riberpray ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Riberpray (1861–1917), französischer General
 Jacques Riberpray (1832–1900), französischer Politiker